

Geografia 
 Vass – città della Contea di Moore, Carolina del Nord (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Ádám Vass – calciatore ungherese
 Ildiko Vass – cestista rumena